Toto je seznam florbalových hráčů, kteří byli součástí české mužské florbalová reprezentace na Mistrovstvích světa ve florbale v letech 1996 až 2020 a jim předcházejících dvou Mistrovstvích Evropy v letech 1994 a 1995.

Související články 
 Česká mužská florbalová reprezentace
 Mistrovství světa ve florbale

Reference 

 
Mistrovství světa ve florbale
Florbal
českých reprezentantů